FÉG PA-63 — венгерский пистолет.

Производился на оружейном заводе Fegyver- és Gépgyár в Будапеште с 1963 года. После 1966 года PA-63 достаточно широко экспортировался в другие страны.

Описание 
FÉG PA-63 разработан на основе конструкции Walther PP, но имеет отличия в геометрии деталей и автоматический предохранитель. Автоматика пистолета работает за счет отдачи свободного затвора. Запирание канала ствола осуществляется массой кожуха-затвора и возвратной пружины. Ударно-спусковой механизм куркового типа с открытым курком, двойного действия.

Флажок предохранителя размещен на левой стороне кожуха-затвора. Магазин коробчатого типа, сменяемый, с однорядным размещением патронов. Защелка магазина размещена внизу рукояти. Прицельные приспособления открытого типа, постоянные, состоят из мушки и целика.

Варианты 
 FÉG PA-63 (Pisztoly 63 Minta - "пистолет образца 1963 года") - вариант под патрон 9 × 18 мм ПМ
 AP-63 (или PMK-380) — экспортный вариант под патрон 9×17 мм
 FÉG AP7.65 - экспортный вариант под патрон 7,65×17 мм
 FÉG AP7.65S - экспортная модификация FÉG AP7.65 со стальной рамкой

Кроме того, венгерская частная компания "Keserű" выпускает 9-мм газовые пистолеты Keserű PA-63M, которые изготовлены из алюминиевого сплава и обеспечивают возможность стрельбы только газовыми и холостыми патронами.

Страны-эксплуатанты 
  - вооружённые силы, правоохранительные органы и спецслужбы ВНР
  - после 1990 года армия и полиция инициировали программу по замене PA-63 на пистолеты под патрон стандарта НАТО 9x19mm Parabellum, но PA-63 оставался на вооружении венгерской армии до 1996 года и все ещё используется полицией
  - в 1972-1987 годы около 30 тыс. 9-мм пистолетов PA-63 было закуплено, они состояли на вооружении под наименованием AP9
  - в период после 1989 года некоторое количество пистолетов было продано в США в качестве гражданского оружия

Литература 
 А. Б. Жук. Энциклопедия стрелкового оружия: револьверы, пистолеты, винтовки, пистолеты-пулемёты, автоматы. М., ООО «Издательство АСТ», «Воениздат», 2002.

Примечания

Ссылки 
 М. Р. Попенкер. Пистолет FEG AP-63 / PA-63 (Венгрия) / сайт «Современное стрелковое оружие мира»
 FEG PA-63 / Internet Movie Firearms Database (использование пистолета в кинофильмах)

Самозарядные пистолеты Венгрии
Оружие под патрон 9 × 18 мм ПМ
PA-63
Появились в 1950-е годы в Венгрии